Eltham bezeichnet:

 einen Stadtteil des Royal Borough of Greenwich, siehe Eltham (London)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Eltham (Neuseeland)
 einen Vorort von Melbourne, siehe Eltham (Victoria)
 einen ländlichen Ort etwa 14 km nordöstlich von Lismore (New South Wales) in Australien, siehe Eltham (New South Wales) 
 eine kleine Gemeinde im New Kent County im US-Bundesstaat Virginia, siehe Eltham (Virginia)
 Eltham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 John of Eltham, Earl of Cornwall (1316–1336), englischer Prinz
 Earl of Eltham, erblicher britischer Adelstitel